Aire generalmente se refiere a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre. Asimismo, en geografía, puede hacer referencia a:

 Aire, comuna y poblado de la región de Champaña-Ardenas (Francia).
 Aire, río de Francia.
 Aire, río de Inglaterra.

También, en música, puede referirse a:
 El aire, composición musical.
 El aire, estilo sudamericano de danza folclórica.
 Aire, canción del grupo argentino de reagee Los Cafres
 Aire, canción del grupo de música pop Mecano.
 Aire, canción del cantante español Pedro Marín.
 Aire (1987), álbum de la cantante mexicana Yuri.
 Aire (1997), álbum del cantante argentino Pablo Ruiz.
 Aire (2000), álbum del cantaor de flamenco español José Mercé.
 Aire (2017), álbum de la banda argentina La Franela.
 Aire (2020), álbum del dúo mexicano Jesse & Joy.

Además, puede hacer referencia a:
 El aire, uno de los cuatro elementos de las cosmogonías de la antigüedad.
 El aire; en derecho, regulación del espacio aéreo.
 El aire; en equitación, actitud que toma el caballo en sus diferentes marchas, y cadencia de los movimientos que en cada una de ellas ejecuta.
 El AIRE (por sus siglas en inglés, de autoimmune regulator) o regulador autoinmune; factor de transcripción humano expresado en la médula del timo, importante en la prevención de enfermedades autoinmunes.
El AIRE (por sus siglas en italiano, de Anagrafe degli italiani residenti all'estero), un registro de italianos que viven en el exterior.
 aire, película de Argentina de 2018 dirigida por Arturo Castro Godoy;

Además, puede referirse a:
 El aire acondicionado.
 El ejército del aire o Fuerza aérea; unidad militar nacional que lleva a cabo principalmente la guerra aérea.

Enlaces externos